Dies ist eine Unterseite des Artikels Wirtschaftszahlen zum Automobil. Sie enthält Wirtschaftszahlen der Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen Demokratischen Republik und des Deutschen Reichs.

Automobilproduktion

Bundesrepublik Deutschland 
Die folgende Tabelle zeigt die Automobilproduktion (PKW, LKW und Busse) des Deutschen Reiches (1901–1940), der Trizone (1945–1948) und der Bundesrepublik Deutschland (ab 1949).

Datenquellen: 1901–1979: Hans Christoph Sehrr-Thoss, 1980–1996: VDA, ab 1997: OICA

Deutsche Demokratische Republik 
Die folgende Tabelle zeigt die Automobilproduktion (PKW, LKW und Busse) in der Sowjetischen Besatzungszone (1946 und 1948) und der Deutschen Demokratischen Republik (1950–1989).

Kraftfahrzeugbestand

Deutsches Reich

Bundesrepublik Deutschland 
Die Auswertungen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) umfassen alle nach der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) in Deutschland zugelassenen Fahrzeuge, denen ein Kennzeichen zugeteilt wurde. Mit einbezogen sind Fahrzeuge, die ein Versicherungskennzeichen führen sowie Fahrzeuge der Bundespolizei und des Technischen Hilfswerkes (THW). Dagegen sind nicht einbezogen die Fahrzeuge der Bundeswehr sowie Fahrzeuge mit rotem bzw. Kurzzeitkennzeichen und mit Ausfuhrkennzeichen. Der Bestand ist die Summe aller im ZFZR gespeicherten Kfz und Kfz-Anhänger (ausschließlich der außer Betrieb gesetzten Fahrzeuge) zum angegebenen Zählzeitpunkt. Die statistischen Auswertungen spiegeln also die tatsächlichen Zulassungen und somit den Straßenverkehr wider. Die Zählungen des Fahrzeugbestandes werden jeweils mit dem Stichtag des 1. Januars eines Jahres durchgeführt.

Bis zum 1. Januar 2007 beinhaltete der Bestand neben den angemeldeten Fahrzeugen auch „vorübergehende Stilllegungen“. Diese blieben 18 Monate im Zentralen Fahrzeugregister (ZFZR) gespeichert.

Mit Inkrafttreten der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) am 1. März 2007 wurde die statistische Erfassungsmethode geändert. Sämtliche Arten von Abmeldungen, auch die „vorübergehenden Stilllegungen“, gelten seitdem als „Außerbetriebsetzungen“. In der Konsequenz enthält der Fahrzeugbestand seit dem 1. Januar 2008 lediglich den „fließenden Verkehr“ einschließlich der Saisonkennzeichen.

Durch die EU-weite Harmonisierung der Fahrzeugpapiere werden Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung (Wohnmobile, Krankenwagen und andere) im Bestand seit dem 1. Januar 2006 den Personenkraftwagen zugeordnet.

Um eine aussagefähige Zeitreihe darzustellen, wurden auch die übrigen Jahrgänge ab dem Jahr 2000 rückwirkend auf die neue Erfassungsmethode umgerechnet.

Bestand an Kraftfahrzeugen nach Fahrzeugklassen

PKW-Bestand nach Bundesländern 
Um eine aussagefähige Zeitreihe darzustellen, wurden auch die übrigen Jahrgänge rückwirkend auf die neue Erfassungsmethode umgerechnet.

PKW-Dichte nach Bundesländern 
Die Dichte der Fahrzeuge bezieht sich auf 1.000 Einwohner der zum 1. Januar des Vorjahres ermittelten Bevölkerungszahl laut Statistisches Bundesamt.

PKW-Bestand nach Marken

PKW-Bestand nach Segmenten und Modellreihen

PKW-Typen mit dem größten Bestand

PKW-Bestand nach Fahrzeugalter 
Das Alter eines Fahrzeugs wird anhand des Datums der ersten Zulassung berechnet, es beschreibt demnach den seit seiner Neuzulassung vergangenen Zeitraum. Für die Ermittlung des Durchschnittsalters aller Fahrzeuge wird jeweils das Alter eines Fahrzeugs zum 1. Juli seines Zulassungsjahres herangezogen (Beispiel: Pkw mit Zulassungsjahr 2007 ist am 1. Januar 2011 3,5 Jahre alt).

PKW-Bestand nach Zulassungsjahren

PKW-Bestand nach Bundesländern und Durchschnittsalter

PKW-Bestand mit H-Kennzeichen

PKW-Bestand nach Antriebs- und Kraftstoffarten

PKW-Bestand nach Haltern

Kraftfahrzeugneuzulassungen 
Die Auswertungen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) umfassen alle nach der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) in Deutschland zugelassenen Fahrzeuge, denen ein Kennzeichen zugeteilt wurde. Mit einbezogen sind Fahrzeuge, die ein Versicherungskennzeichen führen sowie Fahrzeuge der Bundespolizei und des Technischen Hilfswerkes (THW). Dagegen sind nicht einbezogen die Fahrzeuge der Bundeswehr sowie Fahrzeuge mit rotem bzw. Kurzzeitkennzeichen und mit Ausfuhrkennzeichen. Eine Neuzulassung ist die erstmalige Zulassung und Registrierung eines fabrikneuen Fahrzeugs mit einem Kennzeichen in Deutschland. Fahrzeuge, die bereits im In- oder Ausland zugelassen waren, fallen nicht darunter. Durch die EU-weite Harmonisierung der Fahrzeugpapiere werden Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung (Wohnmobile, Krankenwagen und andere) seit 2005 den Personenkraftwagen zugeordnet.

PKW-Neuzulassungen 
Aufgeführt ist die Anzahl der Neuzulassungen von PKW in der Bundesrepublik Deutschland 1955 und seit 1957.

PKW-Neuzulassungen nach Bundesländern

PKW-Neuzulassungen nach Marken

PKW-Kurzzulassungen nach Marken 
Kurzzulassungen sind Zulassungen von fabrikneuen Fahrzeugen, die innerhalb von 30 Tagen wieder außer Betrieb gesetzt werden.

PKW-Neuzulassungen nach Marken und Modellreihen

PKW-Neuzulassungen nach Segmenten und Modellreihen

PKW-Modellreihen mit den meisten Neuzulassungen

PKW-Neuzulassungen nach Farben

PKW-Neuzulassungen nach Antriebs- und Kraftstoffarten

PKW-Neuzulassungen nach CO2-Effizienzklassen

PKW-Neuzulassungen nach Haltern

PKW-Neuzulassungen nach Haltergruppen

PKW-Neuzulassungen nach Bundesländern sowie gewerblichen Haltern

PKW-Neuzulassungen nach Segmenten sowie gewerblichen Haltern

PKW-Neuzulassungen nach Marken, dem Anteil an privaten Haltern und deren Durchschnittsalter

Siehe auch 
 Wirtschaftszahlen zum Automobil/Europäische Union

Einzelnachweise 

Liste (Wirtschaft)
Liste (Automobil)